Garcia II van Congo (gestorven in 1660), koning van Congo (1641-1660)
 Garcia II van Gascogne (+930), hertog van Gascogne (887-930)
 García II van Navarra (ca. 964-1000), koning van Navarra (994-1000)
 García II van Castilië (1010-1029), graaf van Castilië (1017-1029)